Aletta (nome) – nome proprio di persona italiano
singolo elemento di una superficie alettata
Aletta – asteroide della fascia principale

Altri progetti